

Astronomia 
 B0 – sottoclasse della classificazione stellare

Altro 
 B0 – formato standard ISO 216 per la carta